Баратаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Баратаевка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Баратаевка — село в составе города Ульяновск Ульяновской области.

См. также 
 Баратаевка — аэропорт близ города Ульяновска